Chordater eller rygstrengsdyr (Chordata) er en række af dyrene, der indeholder hvirveldyrene og to mindre grupper, trævlemunde og sækdyr, der repræsenterer efterkommere af de tidligst kendte chordater. Chordater er kendetegnet ved blandt andet en en ægte hale (hale, der sidder bagved anus), en dorsal nervestreng (rygmarven) og en rygstreng. Rygstrengen er hos trævlemunde og sækdyr, alene lavet af brusk og udgør det afstivende element ned gennem hele kroppen (hos sækdyr kun i larvestadiet). Hos de egentlige hvirveldyr (vertebrata) findes rygstrengen kun tidligt i fosterstadiet, hvor den senere erstattes af de egentlige ryghvirvler.

Den klassiske systematiske inddeling er:

Række: Chordata 
 Underrække: Cephalochordata (Trævlemunde)
 Underrække: Urochordata Sækdyr
 Klasse: Ascidiacea (Søpunge)
 Klasse: Thaliacea
 Klasse: Appendicularia
 Underrække: Vertebrata (Hvirveldyr)
 Klasse: Agnatha (Kæbeløse hvirveldyr, såsom slimål og lampretter)
 Klasse: Chondrichthyes (Bruskfisk)
 Klasse: Osteichthyes (Benfisk)
 Klasse: Amphibia (Padder)
 Klasse: Reptilia (Krybdyr)
 Klasse: Aves (Fugle)
 Klasse: Mammalia (Pattedyr)

Krybdyr er ikke en veldefineret gruppe, da den er parafyletisk, idet krokodiller (og dinosaurer) er nærmere beslægtet med fugle end med de øvrige grupper af krybdyr (skildpadder, slanger og øgler).

Fylogenetiske slægstskab mellem de nulevende grupper af chordater.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Tree of Life web project: Vertebrata, Animals with backbones 
 24 July, 2004, BBC News: World's tiniest fish identified Citat: "...The smallest, lightest animal with a backbone has been described for the first time, by scientists in the US. The miniscule fish, called a stout infantfish [Schindleria brevipinguis], is only about 7mm..."